Przycisk
 Przycisk (łącznik elektryczny)
 Przycisk wyboru
 Przycisk opcji
 Przycisk narzędzi